Ры́ночная пло́щадь:

Польша 
 Рыночная площадь Старого города Варшавы
 Рыночная площадь (Краков)

Россия 
 Рыночная площадь — в Тюмени.
 Рыночная площадь — в Выборге.

Финляндия 
 Рыночная площадь — в Хельсинки.

Германия 
 Рыночная площадь — в Вайдене.
 Рыночная площадь — в Дюссельдорфе.
 Рыночная площадь (Лейпциг)

Украина 
 Рыночная площадь (Луцк)
 Площадь Рынок (Ивано-Франковск)
 Площадь Рынок (Львов)

См. также 
 Майдан
 Торговая площадь
 Базарная площадь
 Маркетплейс